Slovo olivová má více významů:
 Věra Olivová – (13. listopadu 1926, Praha – 7. března 2015) přední česká historička
 olivová – barva nazvaná podle zelených oliv

Další významy 
 Olivová hora – vrch ve východním Jeruzalémě
 holubinka olivová – jedlá houba